

Sigle 
 Hardware
 Hollow World – spin-off di Mystara

Biologia 
 Legge HW – Legge di Hardy-Weinberg della genetica delle popolazioni

Codici 
 HW – codice vettore IATA di Hello e North-Wright Airways
 HW – codice ISO 3166-2:KW di Hawalli (Kuwait)

Mineralogia 
 Hw – abbreviazione di howieite

Unità di misura 
 hW – simbolo dell'ettowatt

Altro 
 HW – targa automobilistica di Kreis Halle (Germania)
 HW – targa automobilistica della Polizia di confine (Polonia)

Note